Les termes Cazeau et Cazeaux peuvent se référer à:

Toponyme 
Cazeaux-de-Larboust est une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.

Hydronyme 
 Le Cazeaux est un cours d'eau qui traverse les départements des Landes et un affluent droit du Luy dans le bassin versant de l'Adour.
Rivière Cazeau coule sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans Château-Richer, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.

Patronyme 

 Dominique Cazeaux (1835-1909), homme politique français;
 Florent Cazeaux (1982-), joueur de rugby à XV;
 Cyril Cazeaux (1995-), joueur de rugby à XV.

Homonymie de toponyme